Gevaar (risico), een situatie waar een onaangename gebeurtenis dreigt.
 Gevaar (hoorspel), een hoorspel.